Buchholz kan henvise til:

 Buchholz (Aller), kommune im Landkreis Heidekreis, Niedersachsen
 Buchholz (Dithmarschen), kommune im Kreis Dithmarschen, Slevig-Holstein
 Buchholz (Forstgutsbezirk), kommunefri område i Kreis Segeberg, Slevig-Holstein
 Buchholz (Herzogtum Lauenburg), kommune i Kreis Herzogtum Lauenburg, Slevig-Holstein
 Buchholz in der Nordheide, by i Landkreis Harburg, Niedersachsen
 Buchholz (bei Röbel), kommune i Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Buchholz (bei Stadthagen), kommune i Landkreis Schaumburg, Niedersachsen
 Buchholz (Westerwald), kommune i Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz
 Märkisch Buchholz, by i Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg